Velika nagrada Avstrije 2018 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 1. julija 2018 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Sebastian Vettel, oba Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:04,175
|1:03,756
|1:03,130
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:04,080
|1:03,577
|1:03,149
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:04,347
|1:03,544
|1:03,464
|align="center"|6
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:04,234
|1:03,975
|1:03,660
|align="center"|3
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:04,273
|1:04,001
|1:03,840
|align="center"|4
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:04,242
|1:04,059
|1:03,892
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:04,723
|1:04,403
|1:03,996
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:04,460
|1:04,291
|1:04,051
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:04,948
|1:04,561
|1:04,725
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:04,864
|1:04,676
|1:05,019
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:05,148
|1:04,845
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:05,011
|1:04,874
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:04,967
|1:04,979
|
|align="center"|17
|-
!14
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:04,965
|1:05,058
|
|align="center"|PL
|-
!15
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:05,264
|1:05,286
|
|align="center"|13
|-
!16
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:05,271
|
|
|align="center"|14
|-
!17
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:05,279
|
|
|align="center"|15
|-
!18
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:05,322
|
|
|align="center"|16
|-
!19
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:05,366
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:05,479
|
|
|align="center"|18
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
|1:21:56,024
|align="center"|4
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|71
| +1,504
|align="center"|3
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +3,181
|align="center"|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center"|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center"|8
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|11
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|15
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|70
| +1 krog
|align="center"|PL
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center"|17
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center"|18
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog
|align="center"|12
|
|-
!12
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|70
| +1 krog
|align="center"|9
|
|-
!13
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center"|16
|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center"|13
|
|-
!15
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|65
|Trčenje
|align="center"|14
|
|-
!Ods
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|62
|Pritisk goriva
|align="center"|2
|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|54
|Hidravlika
|align="center"|19
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
|Izpuh
|align="center"|7
|
|-
!Ods
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|13
|Hidravlika
|align="center"|1
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|11
|Motor 
|align="center"|10
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018